Бернат Пал Юстус (; 7 апреля 1905, Печ, Австро-Венгрия — 28 декабря 1965, Тимишоара, Румыния) — венгерский политик, поэт, переводчик, обществовед, социал-демократический идеолог.

Биография 
Родился в еврейской семье. С отличием закончил Будапештскую гимназию имени Ференца Кёлчеи, в которой учился в 1915—1923 годах. По профессии — учитель средней школы, служащий. Высшее образование получал в 1924—1927 в университетах Парижа и Болоньи.

В это же период с Михаем Каройи учредил венгерское отделение Лиги прав человека. В 1925 году вступил в Социал-демократическую партию Венгрии. В 1929 году стоял у истоков социалистического студенческого движения.

В 1927—1930 годах входил в кружок Лайоша Кашшака «Munka» («Труд»). Влияние Кашшака прослеживается и в его поэзии; идеологически на него влияли Жигмонд Кунфи и Карло Росселли. Вновь покинул Венгрию и жил в Вене, Берлине и Париже, пока в 1936 году не вернулся на родину.

Стал секретарём ячеек СДПВ в V, VI и VII районах Будапешта, писал исследования в политической и экономической сфере, участвовал в переводе и издании собрания сочинений Маркса и Энгельса под началом Иллеша Монуша (и написал к нему предисловие).

Во время войны был отправлен в трудовой лагерь, откуда бежал и присоединился к югославским коммунистическим партизанам Тито. Во время освобождения находился в Темешваре (Тимишоаре).

После 1945 года — член руководства СДПВ, руководитель партийного отдела агитации и пропаганды, редактор газеты «Szocializmus». Депутат парламента в 1945—1949 годах.

Затем на основании вымышленных обвинений репрессирован, приговорён к пожизненному заключению в рамках процесса над Ласло Райком.

После начала десталинизации его дело было пересмотрено, а сам Юстус освобождён 29 ноября 1955 года и реабилитирован 27 сентября 1956 года, благодаря чему смог вернуться к литературной и редакторской деятельности в издательстве Corvina Kiadó; считался одним из самых авторитетных переводчиков литературы в Венгрии.

Литература 
 Reményi Gyenes István: Ismerjük őket? Zsidó származású nevezetes magyarok (Ex Libris Kiadó, Budapest, 2000) 
 Tütő László: Justus Pál társadalomfilozófiai nézetei. In: Magyar Filozófiai Szemle, 1986/5–6. szám, 690–737. o.
 Justus Pál; szerk. Jemnitz János, Székely Gábor; Magyar Lajos Alapítvány, Bp., 2008

Политики Венгрии
Социал-демократы Венгрии
Депутаты Национального собрания Венгрии
Правозащитники Венгрии
Поэты Венгрии
Венгерские поэты
Переводчики Венгрии
Переводчики с венгерского языка
Переводчики на венгерский язык
Переводчики Уильяма Шекспира
Редакторы Венгрии
Репрессированные в Венгрии
Реабилитированные в Венгрии